Slovo Radna může označovat:

 místní jméno
 Radna  – obec u města Lipova v Banátu v severozápadním Rumunsku
 Maria Radna – (maďarsky Máriaradna) poutní kostel s klášterem u obce Radna v Banátu v severozápadním Rumunsku
 Radna (Sevnica)  – obec v okrese Sevnica v jihovýchodním Slovinsko, historickým označením Terniški

zeměpisný název
 Radna (řeka) – řeka v Polsku, přítok Wschodné

podobné
 Radná – pravěké hradiště v jihozápadních Čechách v Plzeňském kraji